Белинда Бенчич је освојила титулу. У финалу јој је Симона Халеп предала меч при резултату 7:6, 6:7, 3:0.

Носиоци

Жреб

Завршница
{{Тенис-8 играча и 3 сета 2
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале
|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= С. Вилијамс 
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Р. Винчи
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Б. Бенчич
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= А. Ивановић
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=Q
| RD1-team5= Л. Цуренко
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=15
| RD1-team6= С. Ерани
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=6
| RD1-team7= А. Радвањска
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3=1
| RD1-seed8=2/WC
| RD1-team8= С. Халеп
| RD1-score8-1=0
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= С. Вилијамс 
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=4
| RD2-seed2=
| RD2-team2= Б. Бенчич
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=6

| RD2-seed3=15
| RD2-team3= С. Ерани
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2/WC
| RD2-team4= С. Халеп
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=
| RD3-team1= Б. Бенчич
| RD3-score1-1=7<sup>7
| RD3-score1-2=6<sup>4
| RD3-score1-3=3
| RD3-seed2=2/WC
| RD3-team2= С. Халеп
| RD3-score2-1=6<sup>5
| RD3-score2-2=7<sup>7
| RD3-score2-3=0<SUP>r
}}

Горња половина
Група 1

Доња половина
Група 3

Група 4

Квалификанткиње

Срећна губитница
  Јулија Гергес

Жреб квалификација

Прва квалификанткиња

Друга квалификанткиња

Трећа квалификанткиња

Четврта квалификанткиња

Пета квалификанткиња

Шеста квалификанткиња

Седма квалификанткиња

Осма квалификанткиња

Девета квалификанткиња

Десета квалификанткиња

Једанаеста квалификанткиња

Дванаеста квалификанткиња

Референце

Главни жреб
Квалификације

Отворено првенство Канаде у тенису 2015.
Отворено првенство Канаде у тенису — жене појединачно